Volvent puede referirse a:
Volvent (26470) , un municipio francés del departamento Drôme; o
Volvent (aldea) (89240) , una aldea del municipio francés Diges, ubicada en el departamento Yonne.